FOM steht für:
 Formula One Management, das für die kommerzielle Seite der Formel 1 federführende Unternehmen, siehe Formula One Group
 FOM – Hochschule für Oekonomie und Management, eine private, staatlich anerkannte Hochschule in Essen
 Forschungsinstitut für Optronik und Mustererkennung, siehe Institute der FGAN
 Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, niederländische Stiftung zur nationalen Finanzierung von Grundlagenforschung in der Physik
 Fond Obschtschestwennoje Mnenije, ein russisches Meinungsforschungsinstitut
 Foumban Nkounja Airport (IATA-Code), Flughafen von Foumban, Kamerun

fom steht für:
 Lifoma (ISO-639-3-Code), Bantu-Dialekt der Sprache Lokele (Sprache) der Lokele in der Demokratischen Republik Kongo

FOM